kinetika <görög> = mozgás szóból: 
 kinetika (fizika): a mechanikának az erők és a hatásukra létrejövő mozgások kapcsolatát, törvényszerűségeit vizsgáló része. 
 kinetika (kémia): a fizikai kémiának a kémiai reakciók sebességével és mechanizmusával foglalkozó ága. Ma a kémiai kinetika szokásosabb elnevezése: reakciókinetika.

Források